Primo amore puede referirse a:
 Primo amore, película italiana de 1941.
 Primo amore, película italiana de 1959.